Ring of Fire bezeichnet:
 Ring of Fire (Lied), einen bekannten Country-Song
 pazifischer Feuerring, einen Vulkangürtel
 die Lichtanlage im Dach des Olympiastadions Berlin
 ein im englischsprachigen Raum verbreitetes Trinkspiel mit Spielkarten, siehe Circle of Death.

Filme:
 Ring of Fire (Film), einen US-amerikanischen Film
 Ring of Fire, den Originaltitel des US-amerikanischen Films Bloodfist Fighter 2 – Tödliche Rache
 Ring of Fire 2: Blood and Steel, den Originaltitel von dessen Fortsetzung Bloodfist Fighter 4
 Ring of Fire, einen Dokumentarfilm über den US-amerikanischen Boxer Emile Griffith
 Ring of Fire – Flammendes Inferno, US-amerikanischer Katastrophen-Fernsehzweiteiler (2012)